Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Williamson () :
 le comté de Williamson, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté de Williamson, situé dans l'État du Tennessee ;
 le comté de Williamson, situé dans l'État du Texas.